XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Krakowie
 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie
 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie